IfZ, ifz  oder IFZ steht als Abkürzung für:

 Institut für Zeitgeschichte (IfZ), wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung der Zeitgeschichte in München
 Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) an der Universität Göttingen
 Institut für Zukunft (IfZ), ein Techno-Club in Leipzig
 Institut für Zweiradsicherheit (ifz), gemeinnütziger Verein in Essen
 Interdisziplinäres Forschungszentrum für biowissenschaftliche Grundlagen der Umweltsicherung an der Universität Gießen
 Internationales Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen (ifz) in Salzburg
 Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ) in Graz

Abkürzung